La torture est l'imposition volontaire de sévices d'ordre physique ou psychologique qui visent à faire souffrir un individu.

Musique 

 Torture,  extrait de l'album Victory des Jacksons ;
 Torture, album du groupe de death metal américain Cannibal Corpse sorti en 2012.

Cinéma 

 Torture, film français de Roger Capellani sorti en 1934 ;
 La Torture (Hexen – geschändet und zu Tode gequält), film ouest-allemand d'Adrian Hoven sorti en 1973 ;
 Torture (Gag), film américain de Scott W. Mckinlay sorti en 2006.
 Le terme torture porn définit un sous-genre cinématographique du cinéma d'horreur et d'exploitation.